

Patronymes 
Skvortsov (masculin ; ) ou Skvortsova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 
 Alexeï Skvortsov (1920-2008), botaniste russe
 Borís Skvortsov (1896-1980), botaniste, algologue russe
 Constantin Vassilyevitch Skvortsov (né en 1939), poète et dramaturge russe.
 Evgueni Skvortsov (1882-1952), astronome russe
 Nikolaï Skvortsov (1984-), nageur russe
 Valeri Skvortsov (1945-), athlète soviétique spécialiste du saut en hauteur
 Veronika Skvortsova (1960-), femme politique, ministre de la Santé russe

Patronyme russe